Мавровуни може да се отнася за:

Селища 
 Треболец – село в Егейска Македония, Гърция, област Централна Македония, дем Въртокоп (Скидра).

Планини 
 Карадаг – ниска планина в Гърция, в областта Егейска Македония.
 Мавровуни – ниска планина в Гърция, в областта Тесалия.
 Мавровуни – висок планински масив в Гърция, област Епир в близост до Мецово.